Ruta 260 o Carretera 260 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 260, en la provincia del Chubut.

España 
 N-260.

Carreteras por número